Еглі, Еглі́, Еґлі (фр. Égly) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн.
 Андре Еглі (нім. André Egli, нар. 8 травня 1958, Беретсвіль) — швейцарський футболіст.